Аеропорти у Далласі, штат Техас::
 Міжнародний аеропорт Даллас - Форт-Верт (IATA: DFW ; ICAO: KDFW)
 Даллас Лав-Філд (IATA: DAL ; ICAO: KDAL)
 Виконавчий аеропорт Далласа (IATA: RBD ; ICAO: KRBD) 
 Військово-повітряна станція Даллас